Uusimaa kan syfta på

 Uusimaa (tidning) – en dagstidning

Geografi
 Uusimaa – det finska namnet på landskapet Nyland

Fartyg
 Udema-klassen – en klass av skärgårdsfregatter i finländska marinen från 1770-talet namngivna av Uusimaa (Nyland)
 Uusimaa (kanonbåt, 1917) – finländska marinen 
 Uusimaa (fregatt, 1958) – finländska marinen, som var namngivande för Uusimaa-klassen.
 Uusimaa (minfartyg, 1992) – finländska marinen